Grünberg kan syfta på:

Geografi

Polen 

  Grünberg in Schlesien – tyska namnet på en ort i Lubusz vojvodskap, se Zielona Góra

Tyskland 

 Grünberg, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Gießen,

Österrike 

 Mittlere Grinbergspitze, bergstopp, Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz, 
 Grünberg (berg i Österrike, Oberösterreich, Politischer Bezirk Gmunden, lat 47,90, long 13,82), 
 Grünberg (berg i Österrike, Oberösterreich, Politischer Bezirk Gmunden, lat 47,73, long 13,80), 
 Grünberg (berg i Österrike, Salzburg), Politischer Bezirk Zell am See, 

Robotskapade Österrikeförgreningar